Hh – dwuznak występujący w języku zulu
 Hip-hop – gatunek muzyczny i miejska kultura
 HH – Hamburg (Hansestadt Hamburg; właściwie: Freie und Hansestadt Hamburg – „Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg”), skrót na hamburskich tablicach rejestracyjnych